Poza steht für:

 Poza, eine veraltete Bezeichnung für Pozza di Fassa
 La Poza (Baltanás), ein mittelalterliches Dorf in Baltanás, Provinz Palencia, Spanien

Poza ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Sousa-Poza (* 1970), Schweizer Ökonom und Hochschullehrer
 Andrés de Poza (Lizentiat Poza; ca. 1530–1595), spanischer Jurist, Geograf, Linguist und Schriftsteller
 Juan Bautista de Poza (1588–1659), spanischer katholischer Theologe, Jesuit und Autor
 Nathalie Poza (* 1972), spanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Pozza